Герман Роберт Сенковски (; , Шайбс — , ) — австрийский государственный деятель, финансист, крупный функционер Третьего рейха, министр финансов Генерал-губернаторства, деятель НСДАП и СС, оберфюрер СС.

Биография 
Австриец. Участник Первой мировой войны. В 1915 году добровольцем вступил в австро-венгерскую армию. Воевал на восточном фронте на Волыни. В конце войны в звании обер-лейтенанта командовал артиллерийской батареей.

В 1919—1922 изучал право в Инсбруке и Вене. Вступил в националистическую Большую немецкую народную партию (Großdeutsche Volkspartei).

В 1922 получил степень доктора наук и стал государственным служащим в министерстве финансов. В 1928 году опубликовал свою известную работу «Zollwachvorschrift», свод таможенных инструкций, которые, в модифицированном виде, до сегодняшнего дня применяются в Австрии.

В январе 1930 стал государственным секретарём Австрии.

Член НСДАП с мая 1932 года, член СС с ноября 1934 года. Освобождён от занимаемой должности в 1934 году из-за членства в НСДАП, которая в то время считалась незаконной в Австрии .

В ноябре 1934 был арестован за участие в июльском путче, но вскоре освобождён в связи с отсутствием состава преступления. В мае 1935 вновь был арестован за членство в запрещённой НСДАП, находился в тюрьме до марта 1936 года. Вскоре после освобождения бежал в нацистскую Германию.

В мае 1936 стал гражданином Германии, поступил на работу в министерство финансов, возглавляемого группенфюрером СС Вильгельмом Кеплером.

После аншлюса стал руководителем таможенного управления Верхней Австрии, главным финансистом и представителем президента в Линце и Вене.

После начала Второй мировой войны и оккупации Польши был переведен в генерал-губернаторство на пост министра финансов и директора монополий.

После окончания Второй мировой войны Сенковски был арестован союзными войсками, но выпущен в 1947 году, потому что Польша не просила его экстрадиции в качестве военного преступника.

После этого жил и работал в Инсбруке, где занимал ответственный пост в управлении тирольской внешнеторговой зоны.

Награды 
 Серебряная Медаль «За храбрость» 2-го класса (Австро-Венгрия)
 Медаль «За военные заслуги» с мечами (Австро-Венгрия)
 Войсковой крест Карла (Австро-Венгрия)
  (№ 169.582) (Германия)
 Шеврон старого бойца (Германия)
 Почётный крест Первой мировой войны 1914/1918 (1934)
 Крест Военных заслуг 1-й степени (Германия)
 Крест Военных заслуг 2-й степени (Германия)
 Медаль «В память 1 октября 1938 года» с пряжкой «Пражский замок»
 Орден «За гражданские заслуги» крест великого офицера (Болгария)

См. также 
 Австрофашизм

Ссылки 
 Hermann Robert Senkowsky

Офицеры СС
Государственные деятели Австрии
Участники Второй мировой войны
Финансисты Германии
Финансисты Австрии
Министры Германии
Родившиеся в Австрийской империи
Австрийские нацисты